Сидорук Олесь Юрьевич (5 октября 1975, Киев, УССР) — украинский  скульптор, член Национального союза художников Украины (с 1997 года) и Royal British Society of Sculptors (с 2010 года).

Биография 
Родился 5 октября 1975 года в городе Киев.

В 1993—1999 годах учился в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в мастерской Швецова Валерия Валентиновича.

С 1999 года начал сотрудничать с Крыловым Борисом Юрьевичем .

В 2011 году, за участие в создании скульптурного комплекса святым великомученикам Борису и Глебу, был награждён званием «почётного гражданина Вышгорода».

Работает в городе Киев.

Текущие проекты 
На данный момент "Творческая мастерская Сидорука и Крылова" работает в международном проекте воссоздания надгробного памятника князю Константину Ивановичу Острожскому в Успенском соборе Киево-Печерской лавры при поддержке благотворительного фонда "Корона князей Острожских".

Работы

Памятники 

 Памятный знак Тарасу Шевченко в Киево-Печерской лавре (в соавторстве, Киев, 2014 год) 
 Памятник святителю Спиридону Тримифунтскому (в соавторстве, Крым, Кореиз, 2012)
 памятник Борису и Глебу в Вышгороде (2011).
 памятник Пилипу Орлику, автору первой Украинской конституции. (в соавторстве, Кристианстад, Швеция, 2011).
 памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС (в соавторстве, Киевская обл., село Колонщина, 2008 год).
 памятник Киевскому князю Святославу Игоревичу (в соавторстве, Киевская обл., село Старые Петровцы, 2008 год).
 памятник митрополиту Петру Могиле (в соавторстве, Киевская обл., село Михайловка-Рубежовка, 2008 год).
 памятник посвящённый памяти жертв голода на Украине 1932—1933 годов (в соавторстве, Вышгород, 2008 год).
 памятник Вячеславу Липинскому (в соавторстве, Киев, 2007 год).
 памятник Ивану Франко (в соавторстве, Киев, 2006 год).
 памятник гетману Богдану Хмельницкому (в соавторстве, Киев, 2005 год).
 памятник Тарасу Шевченко (в соавторстве, Киев, 2005 год).
 памятник Григорию Сковороде (в соавторстве, Киев, 2005 год).
 памятник митрополиту Петру Могиле (в соавторстве, Киев, 2005 год).
 памятник Лесе Украинке (в соавторстве, Киев, 2005 год).
 памятник Киевскому князю Ярославу Мудрому (в соавторстве, Киев, 2004 год).
 памятник Киевскому князю Святославу Игоревичу (в соавторстве, Киев, 2003 год).
 памятник гетману Петру Сагайдачному на Контрактовой площади в Киеве (в соавторстве), 2001 год.

Мемориальные доски 
 мемориальная доска Ляшко Ивану Ивановичу, академику АН УССР, (в соавторстве, Киев, 2012 год).
 мемориальная доска Ягупольскому Льву Моисеевичу, заслуженному деятелю науки Украины, (в соавторстве, Киев, 2012 год).
 мемориальная доска Моцарю Анатолию Ивановичу, выдающемуся конструктору и изобретателю, (в соавторстве, Киев, 2012 год).

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Литвой» (2021)

Примечания

Ссылки 

 Творча майстерня Сидорука та Крилова
 День памяти святителя Спиридона Тримифунтского
 Члени Національної спілки художників України
 Royal British society of sculptors
 Мемориальный знак Орлику в Кристианстаде
 І постануь в Умані Гонта з Залізняком 
 МАУП: Збереження пам’яті
 Сагайдачному Петру пам’ятник.
 Памятник Гетьману Сагайдачному

Скульпторы Украины
Члены Национального союза художников Украины
Почётные граждане городов Украины
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Литвой»